Schlachthofbrücke ist der Name folgender Brücken:

 Schlachthofbrücke (Dresden)
 Schlachthofbrücke (Marburg)
 Schlachthofbrücke (Hamburg-Harburg)